Виктор Гюстав Лефевр (; 2 июня 1831 — 17 марта 1910, Булонь-Бийянкур) — французский композитор и музыкальный педагог.

Учился композиции у Микеле Карафа и Пьера Мальдена. В 1865 г. женился на дочери незадолго перед тем умершего Луи Нидермейера, одновременно возглавив и основанную им Школу религиозной музыки, где был, наряду с Эженом Жигу, основным преподавателем; в числе его учеников был Леон Боэльман.

Среди музыкальных произведений Лефевра — две симфонии, несколько струнных квартетов, месса, хоры, романсы. В 1889 г. Лефевр опубликовал руководство по гармонии, его руководство по контрапункту осталось ненапечатанным.

Примечания 

Композиторы Франции
Музыкальные педагоги Франции